Schloss Ettmannsdorf steht für folgende Schlösser:

 Neues Schloss Ettmannsdorf
 Altes Schloss Ettmannsdorf